Joachim Ernst – niemiecki skoczek narciarski reprezentujący RFN. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1981/1982, kiedy zajął 34. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Oslo, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1982 Oslo (NOR) – 38. miejsce (duża skocznia), 11. miejsce (normalna skocznia)

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Europy chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Europy chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy